Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims Championships 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Margaret Court che hanno battuto in finale Françoise Dürr e Betty Stöve 6-2, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims Championships 1973